ЧГМА — аббревиатура:

 Челябинская государственная медицинская академия (1995—2012 гг.).
 Читинская государственная медицинская академия (с 1995 г).